Valen kan syfta på:

 Valen, Hjälmaren – en ö i Hjälmaren
 HMS Valen – flera olika fartyg
 Fartein Valen – norsk kompositör
 Valen – en ordning i klassen däggdjur, se valar